Films
 Tenderness (2009), Amerikaanse film uit 2009
 Tenderness (2016), Vietnamese film uit 2016
 Tenderness (2017), Italiaanse film uit 2017

Muziek
 Tenderness (album van Al Jarreau), een  album van Al Jarreau uit 1994
 Tenderness (album van Duff Mckagan), een  album van Duff McKagan uit 2019